República federal de Rusia puede referirse a:

 Rusia, un Estado federal;
 Una república de Rusia, un sujeto federal ruso con el grado de autonomía de una república.